НС-скинхе́ды (, National Socialist skinheads, neo-Nazi skinheads, racist skinheads, white power skinheads) — молодёжная ультраправая субкультура, представители которой придерживаются национал-социалистической идеологии (неонацизма), одно из направлений субкультуры скинхедов. Деятельность НС-скинхедов, как правило, носит экстремистский характер.

История 
Первоначально субкультура скинхедов возникла в Великобритании, в конце 60-х годов XX века. Она носила аполитичный характер и была тесно связана с английской субкультурой этого периода — модами, а также с чёрной ямайской эмигрантской молодёжью и популярной в их среде музыкой того времени — регги и, в меньшей степени, ска.

НС-скинхеды появились к концу 1982 года как результат политической агитации лидера рок-группы Skrewdriver (которая впоследствии стала культовой для НС-скинхедов) — Яна Стюарта Дональдсона и Британского национального фронта в среде аполитичных скинхедов. Тогда впервые был заимствован кельтский крест в качестве символа их движения, и сформирован образ НС-скинхедов (по образу крестоносцев) — солдат Священной Расовой Войны (), борющихся против «недолюдей» — евреев, цыган, негров и прочих, то есть в более широком смысле всех не «арийцев», главным образом, многочисленных иммигрантов из стран третьего мира, а также гомосексуалистов, наркоманов и левой молодёжи.

Этот образ оказался очень популярен в неонацистском движении, и вскоре схожие течения появились в Европе, США. На постсоветском пространстве субкультура наци-скинхедов впервые появилась в странах Прибалтики в конце 1980-х годов. Многие из них гордились родственниками, воевавшими в Ваффен-СС против СССР. В качестве отсылки к нацистской Германии многие из скинхедов носили особые кепки из джинсовой ткани, напоминавшие фуражки СС.

Идеология 

 НС-скинхеды позиционируют себя как национально-освободительное движение и борются за идеи превосходства белой расы (или арийской расы), при этом стремясь к расовому сепаратизму.
 НС-скинхеды — крайние расисты, антисемиты и ксенофобы, противники нелегальной иммиграции, расово смешанных браков, сексуальных девиаций, гомосексуальности. Жертвами НС-скинхедов обычно становятся представители тёмно-пигментированных рас: негроидной и монголоидной. Иными словами, расы, не имеющие т. н. арийскую внешность. Также НС-скинхеды враждебно относятся к представителям ЛГБТ и некоторых субкультур, таких как, например, антифашисты. В Англии предмет их неприязни — пакистанцы и бангладешцы, в Германии — турки, в России — выходцы из Закавказья и Средней Азии, уроженцы Северного Кавказа, а также негроиды, азиаты, мулаты и метисы.
 НС-скинхеды считают себя защитниками интересов рабочего класса, в некоторых случаях мотивируя это тем, что приезжие занимают рабочие места. Этот пункт является далеко не самым важным в идеологии неонацистов вообще и, в частности, НС-скинхедов, постепенно исчезая.
 Особый культ у НС-скинхедов существует вокруг личности Гитлера и некоторых других лидеров национал-социалистического движения (Рудольфа Гесса и прочих).
 Национализм в идеологии НС-скинхедов уступает первенство идеям расового превосходства, борьбы против остальных рас или изоляции от них. То же самое было в идеологии НСДАП, где считали, что раса важнее нации, а нации составляют расу (в данном случае арийскую). Арийские нации должны были объединиться и составить собой арийскую империю.
 Фюрер-принципу германского авторитаризма некоторые НС-скинхеды противопоставляют принцип «сопротивления без лидеров» (вариант демократии «для белых»), однако большинство национал-социалистических организаций имеют своих лидеров.
 Не существует определения «общепринятой» религии среди НС-скинхедов, как и какого-либо разделения среди них по религиозному критерию. Значительное число проявляет большой интерес к германо-скандинавской мифологии и язычеству, особенно к реконструированным языческим верованиям в виде неоязыческих движений, а также к оккультной стороне нацизма, включавшей в себя языческие элементы. Кроме этого, в России существуют группы НС-скинхедов, исповедующих православие, остальные же являются крайними противниками христианства и православия в частности, поскольку Иисус Христос — еврей, а христианство зародилось в контексте мессианских движений иудаизма, что не может уживаться с идеологией национал-социализма, неотъемлемой частью которого является антисемитизм. В некоторых других странах НС-скинхеды поголовно выступают против христианства и причисляют его к так называемому иудо-христианству, выделяя таким наименованием непосредственную связь между иудаизмом и христианством. Небольшая часть НС-скинхедов относится к исламистам (в Европе, например, Дэвид Вулстон), так как известна их нетерпимость к христианству и иудейству, отсюда и вытекает любовь к радикальному исламу, в котором в некоторой степени идёт противоборство христианству и сионизму.
 Важное значение для НС-скинхедов имеет образ эсэсовца, который частично повлиял на образ самих НС-скинхедов. Мистически в их движении воспринимается и сам «чёрный орден» СС, созданный в свою очередь по типу средневековых рыцарских орденов, главным образом, тамплиеров.

Музыка 
Особое значение в плане музыки для НС-скинхедов имеет её идеологическое наполнение. Как и традиционные скинхеды, из музыки НС-скинхеды предпочитают Oi!, но в остальном их музыкальные вкусы сильно отличаются. Им нравятся некоторые направления метала: национал-социалистический блэк-метал, языческий метал, фолк-метал и викинг-метал. Большую популярность в их среде приобрёл рок против коммунизма и хейткор, также НС-скинхеды любят слушать немецкие марши времён Третьего рейха и наци-панк. НС-скинхеды с неприязнью относятся к рэпу и хип-хоп культуре.

Внешний вид 

Внешность НС-скинхедов имеет важную роль в их самоидентификации. Основные признаки выглядят следующим образом:
 Бритая наголо голова или очень короткая стрижка.
 Одежда торговой марки Lonsdale, Thor Steinar и Pit Bull
 Светло-синие джинсы (Levi’s, Wrangler) или джинсы-варёнки
 Белые футболки, чёрные или коричневые рубашки, поло и тенниски (Fred Perry, Ben Sherman)
 Короткие, чёрные и тёмно-зелёные куртки на «молнии» без воротника — «бомберы», или с воротником — «штурманы»
 Военная униформа или её отдельные элементы
 Нацистская символика; татуировки, нашивки, значки.
 Тяжёлые высокие ботинки (Dr. Martens, Grinders, Steels, Camelot), в том числе военные, чаще всего чёрного цвета.
 Особое значение имеет цвет шнурков: красный, синий, коричневый или белый. Белые шнурки подчеркивают приверженность носителя идее «защиты белой расы», однако носить такие шнурки имеет право лишь тот, кто участвовал в избиениях «чёрных» или антифашистов.

Символика 

 Кельтский крест — равнолучевой крест с кругом. Является характерным символом кельтского христианства. В 80-х годах XX века кельтский крест стал символом White Power — движения белых расистов и НС-скинхедов.
 Одал (ᛟ) (др.-герм. Oþila — «наследие», англосакс. Oeþel) — 24-я руна древнегерманского и 23-я руна англосаксонского рунического алфавитов. Руна Одал изображена на эмблеме 7-й добровольческой горнопехотной дивизии СС «Принц Евгений», 23-й добровольческой моторизованной дивизии СС «Недерланд» и на флаге хорватских фольксдойче.
 Арийский кулак
 Железный крест — прусская и немецкая военная награда. Учреждён Фридрихом Вильгельмом III 10 марта 1813 за боевые отличия в войне за освобождение Германии от Наполеона.
 Зиг (ᛋ) — 16-я руна старшего, англосаксонского и пятнадцатая руна младшего футарка.
 Мёртвая голова — символ смерти и одновременно бесстрашия перед её лицом в виде черепа с костями (обычно белого или серебряного на чёрном фоне). Этот символ также используют некоторые современные неонацистские организации, например, Combat 18.

 Свастика
 Чёрное солнце
 «Sieg Heil!»
 «Blood & Honor»
 «Blood & Soil»
 «White Power»
 14/88: 14 слов Дэвида Лэйна — «We must secure the existence of our people and a future for white children» («Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей») и зашифрованное приветствие «Heil Hitler» («H» — восьмая буква латинского алфавита), по совместительству 88 заповедей того же Дэвида Лэйна

НС-скинхеды в России 

Идеология российских НС-скинхедов практически не отличается от идеологии НС-скинхедов других стран.
Есть лишь небольшие отличия в символике и предпочтениях. Русские НС-скинхеды вместо символики Третьего рейха предпочитают использовать символику славянского неоязычества, например, «славянские руны», «коловрат» и др. Во время таких мероприятий, как «Русский марш», русские НС-скинхеды часто используют чёрно-жёлто-белый флаг Российской империи или флаги с изображением «коловрата». Русские НС-скинхеды отдают предпочтение отечественной НС-музыке. В их среде имеет большую популярность RAC-группа «Коловрат». В плане спорта российские НС-скинхеды ведут здоровый образ жизни и занимаются силовыми видами спорта, такими как русский рукопашный бой и культуризм.

НС-скинхеды в фильмах и видеоиграх 
Художественное кино:
 Сделан в Британии (Made in Britain, 1982)
 Бритоголовые (Romper Stomper, 1992)
 В стане врага (The Infiltrator, 1995)
 Высшее образование (Higher Learning, 1995)
 Американская история Икс (American History X, 1998)
 Немецкая история Х (Наци, 2002)
 Фанатик (The Believer, 2001)
 Антикиллер 2: Антитеррор (2003)
 Это Англия (This is England, 2006)
 Россия 88 (2009)
 Мы из будущего (2007)
 Стрижка (2010)

Документальное кино:
 Позиция скинхедов (Skinhead Attitude, 2003 г.)
 Мужчины, Герои, Геи — Нацисты (Männer, Helden, schwule Nazis, 2005 г.)

Видеоклипы:
 Стоп нацизму (Antinazibund, Sportfreunde Stiller, 2008 г.

Компьютерные игры:
 Этническая чистка (Ethnic Cleansing, 2002 г.)
 Охота на людей (Manhunt, 2003 г.)

См. также 
 Combat 18
 НС-панки
 Славянский национализм
 Национал-социалистический блэк-метал

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Скинхеды
Национализм
Неонацизм
Ультраправые